Ransta kan åsyfta:

 Ransta, Sala kommun – en tätort i  Västmanland
 Ransta, Uppland – en by och medeltida gruva och masugn i Uppland

Se även 
 Ranstad